Planetenwijk (Heerhugowaard)
Planetenwijk (Haarlem)